Львовская летопись (XVI век)
 Львовская летопись (XVII век)